La Brecha kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Brecha, Sinaloa, Guasave, 
 La Brecha, San Luis Potosí, Aquismón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar